'King of Kings' ("re dei re" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
Il re dei re (King of Kings) – film del 1961 diretto da Nicholas Ray

Musica 
 King of Kings – album di Desmond Dekker del 1993
 King of Kings – album dei Tyrant del 1996
 King of Kings - The Ascension – EP dei Manowar del 2005
 King of Kings – album di Don Omar del 2006
 King of Kings – album dei Leaves' Eyes del 2016

Sport 
 King of Kings – promozione lituana di kickboxing supportata dalla IBF

Altro 
 King of Kings – uno dei soprannomi del wrestler Triple H
 King of Kings – una statua colossale di Cristo, collocata a Monroe (Ohio)